Kursi – wieś w Estonii, w gminie Kuusalu, w prowincji Harju
 Kursi – wieś w Estonii, w gminie Puurmani, w prowincji Jõgeva
 Kursi – wieś w Estonii, w gminie Tamsalu, w prowincji Lääne Viru.

 Kursi – park narodowy na północy Izraela.

Zobacz też 
 gmina Kursi